Eighth Avenue – strada di New York, nel quartiere di Manhattan
 Eighth Avenue – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach